Brancaccio puede referirse a:

Lugares 

 Brancaccio, un barrio de Palermo (Italia).

Personas 

 Landolfo Brancaccio (m. 1312), cardenal italiano. 
 Niccolò Brancaccio (m. 1412), cardenal italiano. 
 Giulio Cesare Brancaccio (1515-1586), cortesano, caballero, actor, escritor y cantante italiano.
 Francesco Maria Brancaccio  (1592–1675), cardenal italiano.